Чемпионат мира по баскетболу 1970 — шестой чемпионат мира по баскетболу среди мужчин. Впервые проводился в Европе — первые пять мировых первенств прошли в Южной Америке. Первенство принимала Югославия. Игры предварительного раунда состоялись в Скопье, Сплите и Карловаце, а финальные группы разыгрывали свои матчи на арене «Тивали» в Любляне (1-7 места) и в том же Скопье (8-13 места).

Основные фавориты турнира — чемпионы прошлого ЧМ 1967 года — баскетболисты СССР; хозяева ЧМ-1970 — югославы (серебряные призеры последних двух первенств мира и Олимпиады 1968 года); сборная США.

История

Лучшие игроки ЧМ 
Лучшим игроком ЧМ-1970 был признан защитник сборной СССР Сергей Белов. Вместе с ним в символической пятёрке турнира оказались его партнёр по команде Модестас Паулаускас, а также Кенни Вашингтон (США), Петар Сканси (Югославия) и Убиратан (Бразилия).

Команды

Ход турнира 
Первый раунд закончился без особых сенсаций и финальную семёрку составили реально сильнейшие на тот момент сборные. Первым соперником СССР в борьбе за медали стали бразильцы. Проигрывая по ходу встречи 14 очков, советские баскетболисты наверстали упущенное, и даже вышли вперёд на десять пунктов. Но как заработали это преимущество, так к концу его и растеряли, проиграв 64:66. По мнению некоторых баскетбольных обозревателей, одной из причин данного поражения стал просчёт тренера СССР Александра Гомельского, сделавшего в решающие моменты матча основную ставку на центрового Владимира Андреева, а тот, находясь далеко не в лучшей своей форме, встречу откровенно провалил.

После проигрыша СССР американцам 72:75, стало ясно — будет новый чемпион мира. Причина поражения крылась внутри коллектива Гомельского — в решающие минуты дрогнула рука у Модестаса Паулаускаса, четыре раза кряду не попавшего с линии штрафных. В результате этой неудачи сборная СССР выше третьего места уже подняться не могла.

Чемпионами мира стали хозяева — югославы. Выиграв в первых пяти матчах финальной группы, они обеспечили себе первую позицию, и проиграли лишь СССР, позволив им осесть на третьей строчке. Второе место заняли бразильцы, проигравшие лишь чемпионам и чехословакам. США скатились на пятую ступеньку, пропустив вперёд себя сборную Италии, которая смогла одолеть родоначальников баскетбола со счётом 66:64.

Предварительный этап

Группа А

Группа B

Группа C

Финальный этап

Игры за 8-13-е места 
Учитывались игры, проведенные на 1-м этапе

Игры за 1-7-е места 
Игры, проведенные на 1-м этапе, не учитывались.

Места

Символическая сборная турнира 
  Крешимир Чосич
  Сергей Белов
  Модестас Паулаускас
  Убиратан Перейра Масьел
  Кенни Вашингтон

Примечания

Ссылки 
 6-й чемпионат мира
 ФИБА ЧМ-1970

Чемпионаты мира по баскетболу
1970 год в баскетболе